3 miejscowości w Polsce: 
 Ujazdówek – część wsi Katarzyn w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Ujazdówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie 
 Ujazdówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów

Zobacz też: Ujazdowo